Юрматы:

 Юрматы — одно из племён башкирского народа.
 Юрматы — микрорайон города Ишимбая, Башкортостан.
 Юрматы — историческая местность в городе Ишимбае, бывшая деревня, Башкортостан.
 Юрматы — село в Фёдоровском районе Башкортостана.
 «Юрматы» — футбольный клуб города Салавата.
 «Юрматы» — хоккейный клуб города Салавата.